Srbija
 Lešje (Paraćin, Srbija), naselje u općini Paraćin

Slovenija
 Lešje (Majšperk, Slovenija), naselje u općini Majšperk
 Lešje (Vojnik, Slovenija), naselje u općini Vojnik